Факкинетти () — итальянская фамилия.

 Факкинетти, Роби (род. 1944) — итальянский певец.
 Факкинетти, Чиприано (1889—1952) — итальянский журналист и политик.